Hamnmagasinet är namnet på ett eller flera (gamla) magasin som ligger i en hamn och idag används som caféer och museer. Hamnmagasinet finns på dessa platser:

 Konsthallen/Hamnmagasinet – en konsthall i hamnområdet i Varberg
 Hamnmagasinet, Umeå
 Hamnmagasinet, Örebro – två hamnmagasin
 Hamnmagasinet – två mindre museeri Lyrestad, se Lyrestad
 Hamnmagasinet – en servering på Resö, se Resö
 Hamnmagasinet – Figeholms sjöfartsmuseum, se Figeholm